I liga polska w piłce nożnej 2004/2005 - 71. edycja najważniejszych rozgrywek piłkarskich w Polsce, w których uczestniczyło 14. drużyn. Mistrzem Polski została Wisła Kraków, Wicemistrzem Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski, zaś 3. miejsce zajęła warszawska Legia. Do II ligi spadł GKS Katowice, zaś Odra Wodzisław Śląski utrzymała się wygrywając dwumecz barażowy z Widzewem Łódź. Pierwszym w historii Ekstraklasy sponsorem tytularnym rozgrywek była Idea, stąd nazwa rozgrywek – Idea Ekstraklasa.

Uczestnicy

Tabela końcowa 

||rowspan=8|

Lider kolejka po kolejce

Wyniki

Baraże o I ligę
Po zakończeniu sezonu I i II ligi rozegrano dwumecz barażowy o miejsce w najwyższej klasie rozgrywkowej w sezonie 2005/2006, w którym zagrały 13. zespół I ligi i 3. zespołem II ligi - Odra Wodzisław Śląski z Widzewem Łódź.

Wynik dwumeczu – 3:2 dla Odry Wodzisław Śląski.

Statystyki 
 Bramki: 498 (śr. 2.7 na mecz)
 Rzuty karne: 51, w tym 39 wykorzystanych (76%), 12 nie
 Żółte kartki: 733
 Czerwone kartki: 51
 Zwycięstwa gospodarzy: 94
 Remisy: 41
 Zwycięstwa gości: 47
 Frekwencja: 846,300 widzów (śr. 4,650 na mecz)
 Najczęstszy wynik: 1:0 (w 36 meczach)
 Najwyższe zwycięstwo: Zagłębie - GKS 7:0, 16 października 2004
 Najwięcej bramek w meczu: Zagłębie - Wisła Kraków 1:7, 25 września 2004

Najlepsi strzelcy 
 25 goli - Tomasz Frankowski (Wisła Kraków)
 24 gole - Maciej Żurawski (Wisła Kraków)
 14 goli - Marek Saganowski (Legia Warszawa)
 12 goli - Piotr Bania (Cracovia), Ireneusz Jeleń (Wisła Płock)
 10 goli - Bartosz Ślusarski (Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski)
 9 goli - Michał Chałbiński (Górnik Zabrze), Jacek Dembiński (Amica Wronki), Piotr Reiss (Lech Poznań), Sebastian Szałachowski (Górnik Łęczna), Piotr Włodarczyk (Legia Warszawa)
 8 goli - Marek Zieńczuk (Wisła Kraków)

Asystenci 
 13 asyst - Marek Zieńczuk (Wisła Kraków), Maciej Żurawski (Wisła Kraków)
 8 asyst - Piotr Reiss (Lech Poznań), Mirosław Szymkowiak (Wisła Kraków)
 7 asyst - Dariusz Gęsior (Wisła Płock), Cezary Kucharski (Górnik Łęczna), Tomasz Sokołowski I (Legia Warszawa)
 6 asyst - Tomasz Frankowski (Wisła Kraków), Piotr Giza (Cracovia), Wojciech Grzyb (Odra Wodzisław Śląski), Ireneusz Jeleń (Wisła Płock), Tomasz Kiełbowicz (Legia Warszawa)

Żółte kartki 

 11 - Artur Andruszczak (GKS Katowice)
 10 - Pancze Ḱumbew (Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski)

Czerwone kartki 
2 - Mateusz Bartczak (Amica Wronki), Mauro Cantoro (Wisła Kraków), Marcin Dymkowski (Odra Wodzisław Śląski), Wojciech Grzyb (Odra Wodzisław Śląski), Ivica Križanac (Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski), Jakub Rzeźniczak (Legia Warszawa), Ivan Udarević (Polonia Warszawa)

Tabela rundy jesiennej

Tabela rundy wiosennej

Klasyfikacja medalowa mistrzostw Polski po sezonie 
Tabela obejmuje wyłącznie kluby mistrzowskie.

Przypisy 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
2004 w piłce nożnej
2005 w piłce nożnej
2004 w polskim sporcie
2005 w polskim sporcie